Valjunquera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valjunquera (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Valjunquera (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar